BXN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Imsik, Bodrum, Turchia
 bxn – codice ISO 639-3 della lingua burduna